Almeria je lahko:
 Geografija
 Almeria (pokrajina)
 Almeria (mesto)

 Šport
 UD Almería, nogometni klub